Batu Panco (Ulu Manna), een plaats in Indonesië
Batu Panco (Curup Utara), een plaats in Indonesië